Клаверинг (дат.) — крупный остров в Восточной Гренландии.
 Клаверинг, Роберт (1671—1747) — английский епископ и профессор-гебраист.